Turkestanmes (Parus bokharensis) är en fågel i familjen mesar inom ordningen tättingar som förekommer i Centralasien. Dess taxonomiska status har varit mycket omdiskuterad men anses numera oftast vara en del av talgoxen.

Utseende och läten 
Turkestanmesen är mycket lik talgoxen i både form och teckning, men är något mindre (14,5-15 cm) och har något längre stjärt. Fjäderdräkten är mycket gråare, med gräddvit eller urvattnad grå undersida och grått på ovansida och stjärt. Den vita kindfläcken är även större. Lätena är mycket lika talgoxens.

Utbredning och systematik 
Taxonet omfattar tre underarter med följande utbredning:
 bokharensis – förekommer i Ryssland (bergsområden i Tien Shan och Karatau) och nordvästra Afghanistan
 ferghanensis – förekommer i södra Kirgiz- och västra Tien Shan-bergen till västra Pamir och Turkestan
 turkestanicus – förekommer från Balchasjsjön till västra Kina (Xinjiang) och sydvästra Mongoliet

Numera behandlas den oftast som underart till talgoxe, men under en period rådde ganska stor enighet att den borde behandlas som en egen art. Sentida studier har dock lyft fram arternas likheter i form av genetik, morfologi och läten, varför de flesta tongivande taxonomiska auktoriteter som IOC och Clements et al. återigen behandlar den som en del av talgoxen. Svenska BirdLife Sverige erkänner den dock ännu som egen art.

Levnadssätt 
Turkestanmesen förekommer på låglänta slätter och i halvöken bland flodnära buskage med poppel, pil och tamarisk. Den ses även i trädgårdar, stadsparker och trädgårdar. I mer högbelägen terräng (upp till 2135 meters höjd) ses den också i skogstrakter, dock inte i Kopet Dag i Turkmenistan där talgoxen förekommer. "Turkestanmesen" beter sig i stort som talgoxen, men kan vara rätt skygg och mer svårsedd. Höstar formar den ofta stora flockar, ibland med upp till 100 individer. Den lever av insekter, i mindre utsträckning även frön.

Häckning 
Fågeln häckar mellan april och slutet av juni. Den placerar boet i ett hål i ett träd, en byggnad, en jordbank eller faktiskt vid ett tillfälle i en kamelskalle.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner inte turkestanmesen som god art och har därför inte bedömt dess hotstatus. Den beskrivs som lokalt vanlig, men ovanlig i kinesiska Turkestan och sällsynt i nordöstra Iran.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn bokharensis syftar på den gamla staden Buchara, numera i Uzbekistan.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Mesar
Parus
Fåglar i palearktiska regionen